Brunelli ima više značenja:
 Brunelli, Parma
 Brunelli, Vicenza